Tucanos  é um bairro localizado na zona sul de Londrina . É um bairro eminentemente residencial.

Principais Vias

 Av. Adhemar Pereira de Barros
 Av. Garibaldi Deliberador
 Av. Harry Prochet
 Av. José Gabriel de Oliveira
 Av. Waldemar Spranger
 R. dos Funcionários
 R. João Gilberto Santos
 R. Maestro Andrea Nuzzi
 R. Raul Juliatto
 R. Villa Lobos

Subdivisões

 Loteamento Castell Franco
 Jardim Burle Marx
 Jardim Nikko
 Parque Itatiaia I
 Parque Itatiaia II
 Parque Mediterrâneo
 Parque São Jorge
 Parque Residencial Alcântara
 Parque Residencial Aurora
 Parque Residencial Granville
 Parque Residencial Tucano I
 Parque Residencial Tucano II
 Parque Residencial Tucano III
 Petit Ville
 Recanto Colonial I
 Recanto Colonial II
 Residencial Vale das Araucárias
 Vale do Reno

T